

Cinema
 Borderland – film del 1922 diretto da Paul Powell
 Borderland – film del 1937 diretto da Nate Watt
 Borderland - Linea di confine (Borderland) – film del 2007 diretto da Zev Berman

Geografia
 Borderland – comunità non incorporata della Virginia Occidentale

Musica
 Borderland – album del 1987 di Kathryn Tickell
 Borderland – album del 2012 dei The Chevin

Televisione 
 Terra di confine (Borderland) – episodio della quarta stagione di Star Trek: Enterprise

Altro
 Borderland – rivista fondata da William Thomas Stead e pubblicata dal 1893 al 1897